Ausbüttel bezeichnet:

 Ausbüttel (Ribbesbüttel), Ortsteil der Gemeinde Ribbesbüttel, Landkreis Gifhorn, Niedersachsen

Ausbüttel ist der Name folgender Person:
 Frank Martin Ausbüttel (* 1955), deutscher Historiker und Lehrer